Schleussner, Schleußner oder von Schleußner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rikarda von Schleußner (* 1933), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Johann Schleußner (1629–1703), deutscher Maler der Barockzeit
 Carl Adolf Schleussner (1895–1959), deutscher Chemiker und Fabrikant
 Rolf Schleußner (* 1936), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schleusner
 Schleusener